Název Král smrků nese více stromů:

 Král smrků (Boubín) – již padlý strom v Boubínském pralese
 Nástupce krále 
 Král smrků (Jablonský les) – již padlý strom v Jablonském lese
 Král smrků (Mariánské Lázně) – již padlý památný strom v Mariánských Lázních